AN poate fi:
 an, perioadă de timp
 Antilele Olandeze, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .an, domeniu de internet de nivel superior, pentru Antilele Olandeze
 Andorra, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Agenția Nucleară, instituție de stat din România
 Antofagasta, regiune din Chile, codul ISO 3166-2:CL
 Andaluzia, regiune autonomă din Spania, codul ISO 3166-2:ES
 Insulele Andaman și Nicobar, teritoriu federal al Indiei, codul ISO 3166-2:IN
 Ancona, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Anambra, stat în Nigeria, codul ISO 3166-2:NG
 Limba aragoneză, codul ISO 639-1
 Autor Necunoscut -

Vezi și 
Anu, zeul sumerian al cerului